Busiris (en griego: Βούσιρις) puede hacer referencia a: 

Ciudades:

 Busiris (Bajo Egipto), una gran ciudad del Antiguo Egipto, la capital del IX nomo, también llamada Taposiris Magna. 
 Busiris (Egipto Medio), una gran necrópolis situada en la ribera occidental del río Nilo, en la región de Menfis.
Existían otras dos ciudades egipcias denominadas Busiris, una en El Fayum y otra localidad destruida por Diocleciano en 292 d. C.

Mitología griega:

 Busiris, un mítico rey de Egipto, hijo de Poseidón y Lisianasa, que fue muerto por Heracles.
 Busiris, hijo del rey Egipto y el esposo de Autómate, la hija de Dánao.

Literatura:

 Busiris, una tragedia de Edward Young.